Szűcs Árpád (1933–2011) festő, restaurátor
 Szűcs Árpád (?) operaénekes (tenor)

Jegyzetek